Batman and Robin:
 Batman and Robin — видеоигра 1988 года.
 Batman and Robin — серия комиксов 2009—2015 годов.

См. также 
 Бэтмен и Робин